Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1935 je dvanajsto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 13. in 18. februarjem 1935 v mestu Vysoké Tatry, Češkoslovaška, v petih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1935
1935 v športu
Športne prireditve na Češkoslovaškem
Vysoké Tatry